Sukkertoppen kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Zuckerhut (berg),

Grönland 

 Maniitsoq, ort, Qeqqata, 
 Maniitsoq Kommune, tidigare kommun,

Danmark 

 Sukkertoppen, högsta punkten i Højlund Skov, Horsens kommun,

Svalbard 

 Sukkertoppen (Longyearbyen), Spetsbergen,

Sydgeorgien och Sydsandwichöarna 

 Mount Sugartop, berg, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Grönlandförgreningar
Robotskapade Svalbard och Jan Mayenförgreningar
Robotskapade Sydgeorgien och Sydsandwichöarnaförgreningar